Il doppio femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Pam Shriver e Betty Stöve che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 6-1, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Betsy Nagelsen /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)

 Pam Shriver /  Betty Stöve (Campionesse)
 Ann Kiyomura-Hayashi /  Candy Reynolds (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1980